Timoxè (militar), militar grec
 Timoxè de Corint, militar grec
 Timoxè d'Acaia, militar grec